Kutesa ist der Familienname folgender Personen:

 Dereck Kutesa (* 1997), schweizerisch-angolanischer Fußballspieler
 Sam Kutesa (* 1949), ugandischer Politiker